C'mon C'mon (album), een studioalbum uit 2002 van de Amerikaanse zangeres Sheryl Crow
 C'mon C'mon (film), een film uit 2021 geregisseerd door Mike Mills